Almen steht für:
 Almen (Niederlande), eine Stadt in den Niederlanden, am Fluss Berkel
 Almen (Gemeinde Bad Schönau), Ortschaft der Gemeinde Bad Schönau, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Almen (Gemeinde Thiersee), Ortsteil der Gemeinde Thiersee, Bezirk Kufstein, Tirol
 Almens, Gemeinde im Kanton Graubünden, Schweiz (rätoroman. Name)
 Alma Vii, Rumänien (dt. Name)

Siehe auch:
 Almén
 Alm
 Allmen (Begriffsklärung)